Mistrovství Československa silničních motocyklů 1977 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³. Nově bodovalo prvních 20 závodníků.

Body za umístění 

 1. místo – 30 bodů
 2. místo – 25 bodů
 3. místo – 21 bodů
 4. místo – 19 bodů
 5. místo – 17 bodů
 6. místo – 15 bodů
 7. místo – 14 bodů
 8. místo – 13 bodů
 9. místo – 12 bodů
 10. místo – 11 bodů
 11. místo - 10 bodů
 12. místo - 9 bodů
 13. místo - 8 bodů
 14. místo - 7 bodů
 15. místo - 6 bodů
 16. místo - 5 bodů
 17. místo - 4 body
 18. místo - 3 body
 19. místo - 2 body
 20. místo - 1 bod

Vysvětlivky 

 BC = Body celkem
 BZ = Body započítávané

Třída do 50 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Nové Mesto nad Váhom 17. 7. 1977 – okruh 5 980 metrů;
 Z2 = Kopčany 21. 8. 1977 – okruh 3 700 metrů;
 Z3 = Žďár nad Sázavou 28. 8. 1977 – okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Jindřichův Hradec 11. 9. 1977 – okruh 4 600 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 9. 10. 1977 – okruh 4 800 metrů;
 Z6 = Hradec Králové 16. 10. 1977 – okruh 4 210 metrů;

Výsledky

Třída do 125 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Nové Mesto nad Váhom 17. 7. 1977 – okruh 5 980 metrů;
 Z2 = Kopčany 21. 8. 1977 – okruh 3 700 metrů;
 Z3 = Žďár nad Sázavou 28. 8. 1977 – okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Jindřichův Hradec 11. 9. 1977 – okruh 4 600 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 9. 10. 1977 – okruh 4 800 metrů;
 Z6 = Hradec Králové 16. 10. 1977 – okruh 4 210 metrů;

Výsledky

Třída do 250 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Nové Mesto nad Váhom 17. 7. 1977 – okruh 5 980 metrů;
 Z2 = Kopčany 21. 8. 1977 – okruh 3 700 metrů;
 Z3 = Žďár nad Sázavou 28. 8. 1977 – okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Jindřichův Hradec 11. 9. 1977 – okruh 4 600 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 9. 10. 1977 – okruh 4 800 metrů;
 Z6 = Hradec Králové 16. 10. 1977 – okruh 4 210 metrů;

Výsledky

Třída do 350 cm³ 
Započítávají se 4 nejlepší výsledky.

Závody 

 Z1 = Nové Mesto nad Váhom 17. 7. 1977 – okruh 5 980 metrů;
 Z2 = Kopčany 21. 8. 1977 – okruh 3 700 metrů;
 Z3 = Žďár nad Sázavou 28. 8. 1977 – okruh 3 080 metrů;
 Z4 = Jindřichův Hradec 11. 9. 1977 – okruh 4 600 metrů;
 Z5 = Velké Meziříčí 9. 10. 1977 – okruh 4 800 metrů;
 Z6 = Hradec Králové 16. 10. 1977 – okruh 4 210 metrů;

Výsledky

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1977